Ниже находится список конструкторов, участвовавших или собирающихся участвовать в чемпионатах мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Наименования конструкторов, приведены в транскрипции государственного языка страны происхождения.

Конструкторы и команды 

Конструкторы, участвующие в Кубке конструкторов, состоят из производителя шасси и производителя двигателя (например, McLaren-Mercedes является конструктором). Если в течение года командой используются двигатели разных производителей, комбинации шасси-двигатель считаются разными конструкторами в Кубке конструкторов. Последний такой случай произошёл в 1991 году, когда двигатель Porsche 3,5 литра V12 привёл к проблемам для команды Footwork. С середины сезона команда вернулась к использованию двигателей Cosworth DFR и таким образом в итогах Кубка конструкторов 1993 года есть две записи — Footwork-Porsche и Footwork-Cosworth.

Командой является организация, которая привозит машины и гонщиков на каждую гонку и управляет ими (таким образом, например, McLaren является командой).

В современной Формуле-1 команды должны иметь права интеллектуальной собственности на своё шасси, поэтому понятия «команда» и «производитель шасси» обычно являются синонимами. Существуют исключения, когда компания, не входящая в чемпионат, была нанята для разработки и производства шасси для команды: например, Lola строила шасси для Larrousse и Scuderia Italia в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Очки Larousse в сезоне  года были аннулированы после того, как FIA приняла решения, что Larousse неправомерно заявила конструктором шасси себя, а не Lola. Были аналогичные более поздние случаи с Ligier (1995), Sauber (2004) и Scuderia Toro Rosso (2006), когда команды обвинялись в использовании шасси, произведённого другим конструктором (соответственно, Benetton, Ferrari и Red Bull Racing). К этим командам не были применены никакие санкции, так как спортивные власти удовлетворились тем фактом, что в каждом случае команда владела интеллектуальной собственностью на шасси, которое использовала.

Ограничение на использование командами шасси другого производителя появилось только в начале 1980-х годов. До этого команды могли продавать и покупать шасси совершенно свободно. Шасси Brabham и Lotus активно использовались другими командами в 1960-х и 1970-х годах, и несколько весьма конкурентоспособных команд никогда не строили своих собственных шасси. Rob Walker Racing Team является наиболее успешным примером, приведшим к первым победам в Формуле-1 конструкторов Cooper Car Company и Team Lotus. Концепция заводской команды — то есть официальной команды компании, производящей машины, — является противоположностью клиентской команды, которая покупает шасси так же, как это происходит с двигателями в современной Формуле-1.

Конструкторы Формулы-1 сезона 2021 года 

|}

Конструкторы Формулы-1 прошлого

A 

|}

B 

|}

C 

|}

D 

|}

E 

|}

F 

|}

G 

|}

H 

|}

J 

|}

K 

|}

L 

|}

M 

|}

O 

|}

P 

|}

R 

|}

S 

|}

T 

|}

V 

|}

W 

|}

Z 

|}

Частные команды 
Ниже представлены команды, которые никогда не строили собственное шасси и соответственно не являются конструкторами:
 British F1 Racing
 Camoradi International
 DW Racing Enterprises
 Écurie Belge
 Écurie Bleue
 Écurie Bonnier
 Écurie Ecosse
 Écurie Espadon
 Écurie Leutitia
 Écurie Maarsbergen (использовались шасси Porsche и Cooper)
 Écurie Rosier
 Enrico Plate
 Frank Williams Racing Cars
 FR Gerard Cars
 Goldie-Hexagon Racing
 John Willment Automobiles
 North American Racing Team
 Otelle Nucci
 Reg Parnell Racing
 Rob Walker Racing Team
 Scuderia Achille Varzi
 Scuderia Ambrosiana
 Scuderia Centro Sud
 Scuderia Italia (использовались шасси Dallara и Lola)
 Scuderia Filipinetti
 Scuderia Milano
 Scuderia Sant'Ambroeus
 Silvio Moser
 T.A.S.O. Mathieson
 Team Gunston

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы-1
 Официальный сайт Формулы-1

Списки, связанные с Формулой-1

конструкторы